Ел Кафетал има више значења:

 Ел Кафетал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кафетал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кафетал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кафетал (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кафетал (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кафетал (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кафетал (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кафетал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кафетал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Кафетал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кафетал (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кафетал, Лос Осуна (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кафетал (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал, Ла Гравера (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кафетал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику